Порнэяха - название рек в Ямало-Ненецком АО России:

 Порнэяха (приток Седэтарки)
 Парнэяха (приток Харампура)
 Порнэяха (приток Хыльмигъяхи)